Виторио Амедео III од Сардиније (Торино, 26. јун 1726- Монкалијери, 16. октобар 1796)
је био краљ Сардиније из династије Савоја. Био је син Карла Емануела III и Polyxena of Hesse-Rheinfels-Rotenburg.

Породично стабло 

Рођени 1726.
Умрли 1796.
Династија Савоја
Краљеви Сардиније